Konec má několik významů:

 Krajní část
 Závěrečná fáze děje
 Konec (album) – sólové album českého hudebníka Daniela Landy
 Konec (Červený trpaslík) – první epizoda britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík
 Konec (kniha) – kniha ze série dětských novel Řada nešťastných příhod od Lemonyho Snicketa
 Konec (Slovinsko) – obec ve Slovinsku

Související články 
 Začátek
 Počátek

Externí odkazy